95 квартал — місцевість Кривого Рогу.
95-й квартал — команда КВН з Кривого Рогу, що існувала у 1997—2003 роках.
Студія Квартал-95 — творче об'єднання.